Склади команд-учасниць чемпіонату Європи з футболу 2012 згідно з регламентом оголошені 28 травня 2012 року. Всього в заявку має бути внесено 23 футболісти, три з яких є воротарями. В разі серйозної травми гравця можна замінити, але не пізніше ніж за 24 години до першого зіграного матчу.

Вік футболістів і тренерів вказано станом на початок чемпіонату — 8 червня 2012 року.

Група А









Група B









Група C









Група D









Посилання